Die 92. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1988/89 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Luzern.

Qualifikationsrunde

Nationalliga A 
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestreiten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestreiten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

|}

Nationalliga B 
Die ersten sechs Teams bestreiten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde. Der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

Gruppe Ost 

|}

Gruppe West 

|}

Finalrunden

NLA-Finalrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB 
Die zwei Bestplatzierten sind nächstes Jahr in der NLA.

Gruppe A 

|}
 FC St. Gallen und Lausanne-Sports sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.

Gruppe B 

|}
 FC Lugano und FC Aarau sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.

NLB-Abstiegsrunde 
Die Tabellenletzten beider Gruppen steigen in die 1. Liga ab. Die Zweitletzten ermitteln den dritten Absteiger in einem Stichkampf.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Relegation 
 Renens FC und Urania Genève Sports steigen in die 1. Liga ab.

Entscheidungsspiel 

|}
FC Biel-Bienne steigt in die 1. Liga ab.

Torschützenliste

Quellen 
Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1989, Olympia-Verlag GmbH, 

1989
Fußballsaison 1988/89